Алексе́й Фёдорович Крыло́в:
 Крылов, Алексей Фёдорович (1805—1867) — ростовский художник-иконописец, портретист.
 Крылов, Алексей Фёдорович (1932—2003) — член союза художников России.